Nicostrate ou Nicostratos (du grec ancien  / Nikóstratos) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

 Nicostrate (mythologie grecque, un Atride, fils de Ménélas et d’Hélène (ou d’une esclave, peut-être nommée Piéris), figuré à cheval sur le bas-relief du trône d’Amyclès.
 Nicostratos, fils de Thrasymaque (ou de Smicros), sujet d’un discours d’Isée : Sur l'héritage de Nicostratos (-IV). 
 Nicostratos le comique, auteur athénien de la Comédie moyenne, fils d’Aristophane et père de Philétaïros (-IV).
 Nicostratos (médecin), médecin grec (+I).
 Nicostratos (orateur), orateur macédonien sous Antonin le Pieux (+II).
 Nicostratos (tragique), auteur tragique grec, fl. 420 (-V).
 Nicostratos d’Achaïe, stratège grec de la Ligue achéenne en -198/-187 (-II).
 Nicostratos d’AEges (Αἰγεύς), sportif cilicien, spécialiste de lutte et de pancrace (-I).
 Nicostratos d’Amos (Titus Aurelianus Nicostratos), sophiste rhodien honoré d’une chaire impériale de rhétorique pour récompense de bons services (des ambassades notamment), fils d’un autre Rhodien nommé Nicostratos (+II).
 Nicostratos d'Argos, militaire argien, flatteur du roi de Perse Artaxerxès III (-IV).
 Nicostratos d'Athènes, qui se prétendait maître de deux esclaves, confisqués comme biens ayant appartenu à son frère d’Aréthousios, sujet d’un discours de Démosthène : Contre Nicostratos (-IV).
 Nicostratos d'Athènes, stratège athénien fils de Diitréphès, évoqué par Thucydide pour son rôle lors de la Guerre du Péloponnèse (-V).
 Nicostratos d’Héraïa (Ἡραῖος), fils de Xénokleïdès, sportif arcadien, spécialiste de lutte (-V/-IV).
  Nicostratos de Macédoine, officier macédonien, page d'Alexandre (-IV).
 Nicostratos de Rhodes, amiral rhodien et ambassadeur, compagnon d’Agésilochos (-III/-II).
 Nicostratos de Thessalie, fils d'Anaxippos, notable de Larissa, cheville ouvrière de la restauration de l'Amphictyonie de Delphes dans les années 180, hiéromnémôn (-II).
 Nicostratos de Trébizonde, écrivain, sophiste sous Claude et Aurélien (+III), honoré d’une chaire et de la curatelle de l’association des artisans du théâtre, ambassadeur (-III).

 Nicostratos (saint), saint converti par saint Sébastien, mort vers +286, fêté le  par les Catholiques et le  par les Orthodoxes (+III).
 Nicostratos (saint martyr), sculpteur romain converti au christianisme, un des Quatre Saints couronnés de Sirmium ayant refusé de sculpter une idole pour Dioclétien, mort vers 304, fêté le  (+IV).

 Nicostratos, roman d'Éric Boisset (1997)
 Nicostratos le pélican, comédie dramatique française (2011)